Das Sport11 Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 3. bis 11. September 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Budapest